Cony peut faire référence à:

Patronymes
 Jean-Baptiste Cony (1828-1873) est un sculpteur français.
 Joseph S. Cony (1834-1867) était un officier de la marine américaine (United States Navy).
 Junior Cony est un artiste, compositeur et musicien français.

Navires
 , un destroyer de la classe Fletcher, de la marine américaine.